Торбен Йоханнесен (; ) — немецкий гребец, выступающий за сборную Германии по академической гребле с 2011 года. Трёхкратный чемпион Европы и мира, победитель многих этапов Кубка мира. Серебренный призёр Олимпийских игр 2020 в Токио.

Биография 
Торбен Йоханнесен родился 21 сентября 1994 года в Гамбурге, Германия.

Заниматься академической греблей начал в 2005 году, проходил подготовку в гамбургском гребном клубе «Фаворите-Хаммония».

Дебютировал на международном уровне в сезоне 2011 года, когда вошёл в состав немецкой национальной сборной и в распашных рулевых четвёрках стал пятым на чемпионате мира среди юниоров в Итоне.

В 2012 году на мировом первенстве в Пловдиве финишировал четвёртым в зачёте юниорских безрульных двоек.

В 2013 году побывал на молодёжном чемпионате мира в Линце-Оттенсхайме, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в четвёрках с рулевым — в решающем финальном заезде пропустил вперёд только экипажи из Италии и Новой Зеландии.

На молодёжном мировом первенстве 2014 года в Варезе занял четвёртое место в восьмёрках.

В 2015 году дебютировал в Кубке мира, став шестым в восьмёрках на этапе в Варезе. Кроме того, в той же дисциплине одержал победу на молодёжном чемпионате мира в Пловдиве.

В 2016 году стартовал в безрульных четвёрках и двойках на этапах Кубка мира в Люцерне и Познани соответственно, однако в обоих случаях сумел квалифицироваться лишь в утешительные финалы B.

Первых серьёзных успехов на взрослом международном уровне добился в сезоне 2017 года, когда стал членом лидирующей немецкой восьмёрки. Так, в этом сезоне одержал победу во всех крупных регатах, в которых принимал участие: на чемпионате Европы в Рачице, на этапах Кубка мира в Познани и Люцерне, на чемпионате мира в Сарасоте.

В 2018 году продолжил победную серию, в восьмёрках был лучшим на этапах Кубка мира в Белграде, Линце-Оттенсхайме и Люцерне, на европейском первенстве в Глазго и на мировом первенстве в Пловдиве.

В 2019 году добавил в послужной список победы на чемпионате Европы в Люцерне, на этапах Кубка мира в Познани и Роттердаме, на чемпионате мира в Линце-Оттенсхайме.

Приходится младшим братом титулованному немецкому гребцу Эрику Йоханнесену

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Германии
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2020 года